Parasollskivling (Leucoagaricus nympharum) är en svampart som först beskrevs av Károly Kalchbrenner, och fick sitt nu gällande namn av Marcel Bon 1977. Parasollskivling ingår i släktet Leucoagaricus och familjen Agaricaceae.  Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar